Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1962 werd op 17 en 18 februari in het Leninstadion te Moskou, Sovjet-Unie gehouden.

Titelverdediger was Henk van der Grift, die in het Ullevi in Göteborg wereldkampioen was geworden. 
Viktor Kositsjkin won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1962
Langebaanschaatsen in 1962
Schaatsen in de Sovjet-Unie
Sportevenement in Moskou
Schaatsen